Katagami steht für:

 Katagami (Akita), eine Stadt in der Präfektur Akita auf Honshu, der Hauptinsel von Japan
 Ise-Katagami, eine Technik der japanischen Handwerkskunst, um Papierschablonen zum Färben von Stoffen herzustellen

Katagami ist der Familienname folgender Personen:

 Daisuke Katagami (* 1981), japanischer Shogi-Spieler
 Masako Katagami-Theis (* 1948), japanische Unternehmerin sowie Betreiberin von Altenwohnheimen und Pflegeeinrichtungen
 Katagami Noboru (1884–1928), japanischer Literaturkritiker und Kenner der russischen Literatur